Плещеевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Плещеевская волость (Солигаличский уезд) — в составе Костромской губернии
 Плещеевская волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии
 Плещеевская волость (Калязинский уезд) — в составе Тверской губернии